dioksetany:
1,2-dioksetan, 
1,3-dioksetan, 
kwas octowy, CH3COOH
mrówczan metylu, HCOOCH3
glikoloza,